Страх — психологическое состояние, эмоциональный процесс.

Фильмы 
 «Страх» — фильм Роберта Вине.
 «Страх» — фильм Роберто Росселлини 1954 года.
 «Страх» — фильм ужасов Роджера Кормана 1963 года.
 «Страх» — детективный фильм Петра Шульхоффа 1963 года, снятый по мотивам романа Эдуарда Фикера «19-й километр».
 «Страх» / «Strach» — польский фильм 1975 года.
 «Страх» — фильм 1980 года, режиссёр Ростислав Синько.
 «Страх» — фильм 1983 года режиссёра Геральда Каргля.
 «Страх» / «Bailes» — фильм 1986 года, режиссёр Гунар Цилинский.
 «Страх» — фильм 1988 года, производство США.
 «Страх» — фильм ужасов 1990 года режиссёра Рокни О’Бэннона, производство США.
 «Страх» — триллер 1996 года режиссёра Джеймса Фоули, производство США.
 «Страх» — эпизод сериала «За гранью возможного» (США — Канада, 1998 год).
 «Страх» — комедийный фильм ужасов 2004 года режиссёра Рольфа Канефски.
 «Страх» — фильм ужасов 2009 года Энтони ДиБлэйси по повести Клайва Баркера.

Книги 
 «Страх» — второй роман трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».

Персоналии 
 Страх, Всеволод Александрович (род. 1988) — российский предприниматель, основатель и генеральный директор розничной компании Сотмаркет.